La Nationalliga A 1989/90 fue la 93.ª temporada del Campeonato Suizo de Fútbol.

Temporada regular

Grupo por el título

Grupo por el ascenso/descenso

Grupo A

Grupo B

Referencias 
 RSSSF

1990
Fútbol en 1989
Fútbol en 1990
Suiza en 1989
Suiza en 1990